Agios Sostis (Grieks: Άγιος Σώστης‚ 'heilige Sostis') kan verwijzen naar:

 Agios Sostis (Makrakomi), gemeente en dorp van de Griekse gemeente Makrakomi, regio Centraal-Griekenland
 Agios Sostis (Oichalia), gemeente en dorp van de Griekse gemeente Oichalia, regio Peloponnesos
 Agios Sostis (Sifnos), archeologische vindplaats op het Griekse cycladeneiland Sifnos
 Agios Sostis (Tinos), gemeente en dorp op het eiland Tinos, regio Zuid-Egeïsche Eilanden
 Agios Sostis (Tripoli), dorp van de Griekse gemeente Tripoli, regio Peloponnesos
 Agios Sostis (Zakynthos), plaats op het Griekse eiland Zakynthos
 Agios Sostis (eiland), eilandje voor de kust van bovengenoemde plaats
 Agios Sostis (schip, 2009), Liberiaanse bulkcarrier
 Agios Sostis I (schip, 2017), Maltese olietanker